Михаил Милорадович:
 Милорадович, Михаил Андреевич (1771—1825) — граф, генерал от инфантерии, петербургский губернатор.
 Милорадович, Михаил Ильич (?—1726) — гадяцкий полковник Войска Запорожского.